Arsene Weinmann maire de la ville de tizi ouzou (1924-1939)
Elemer Vagh Weinmann,  (1906, Budapest  1990), un peintre hongrois
 Albert Vagh Weinmann (1931, Montreuil-sous-Bois  1983, Aix-en-Provence)
 Monique Brunet Weinmann (º  1943, Ollioules), une critique d'art, historienne de l'art et une écrivaine d'origine française résidant à Montréal, Canada (depuis 1969)
 Artur Weinmann (1883, Opladen  1942, KZ Bełżec / KZ Sobibór), un avocat allemand, un juge de district, et juge au tribunal régional de Krefeld 
 Ernst Weinmann (1907, Frommenhausen  1947, Belgrade), un dentiste allemand, le SS-Obersturmbannführer et maire de Tübingen 
 Erwin Weinmann (1909, Frommenhausen  1948), un médecin allemand, un lieutenant-colonel SS (SS-Oberführer) et chef (Oberst) de la police 
 Friedrich Weinmann (1885  1929), un cadreur du cinéma muet allemand 
 Günther Weinmann (* 1924), un avocat allemand 
 Heinz Weinmann, essayiste québécois
 Johann Anton Weinmann (1782  1858), un botaniste allemand 
Arsene Weinmann maire de la ville de tizi ouzou (1924-1939)
Johann Simon Weinmann (1583  1638), maire de Heilbronn (1607  1633)
 Johann Wilhelm Weinmann (1683  1741), un pharmacien et botaniste allemand 
 Karl Weinmann (1873, Vohenstrauß  1929, Pielenhofen), athéologien catholique et musicologue allemand
 Kurt Weinmann (1922  2007), un chimiste allemand 
 Manfred Weinmann (1934  2013), maire de Heilbronn (1983  1999)
 Rudolf Weinmann (1915, Berlin  2004, Buenos Aires), militant politique allemand
 Rudolf Weinmann (* 1950, Horn), un joueur de tennis de table autrichien et ancien président de la Fédération autrichienne de tennis de table
 Simon Weinmann (1534  1606, Heilbronn), maire de Heilbronn (1603  1606)
 Werner Weinmann (1935  1997), un homme politique allemand (SPD)

Voir aussi 
 Équipe cycliste Weinmann (Belgique), une équipe cycliste belge ayant existé deux ans de 1989 à 1990
 Noms associés 
 
 
 
 , 
 , Winiarz
 , , , Weingärtner (Weingartner), ,

Notes et références 

Patronyme juif
Patronyme germanique
Patronyme allemand